Bubnow Aleksandr – rosyjski piłkarz
 Bubnow Andriej – radziecki polityk i działacz państwowy
 Bubnow Iwan – rosyjski inżynier, konstruktor okrętów